Szwajcaria:
 Cazas – retoromańska nazwa gminy Cazis

Osoby:
 Helga Cazas – francuska autorka

Zobacz też:
 Casas